Kammersberg heißen folgende geographische Objekte:

 Kammersberg (Gemeinde Wartberg), Ortsteil von Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Kammersberg (Gemeinde St. Peter), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Kammersberg (Niedere Tauern), 1114 m, Anhöhe zwischen Wölz- und Katschtal, Steiermark
 Burgstall Kammersberg, abgegangene Kleinburg oder Wachturm im Katschtal, Steiermark

Siehe auch: 
 Kammerberg